Pie de gato puede referirse a:

 el nombre común de la planta Antennaria dioica; 
 el nombre común de la planta Ranunculus bulbosus; o
 Pie de gato, en las antiguas armas de chispa, pieza móvil sobre un eje que lleva en su extremo una quijada que sostiene un pedernal, y que al disparar golpea contra el rastrillo para producir las chispas que encienden el cebo de la cazoleta.

Otros 
 Pies de gato